Teos (Τέως) – antica città greca dell'Asia Minore
 Teos – faraone della XXX dinastia egizia
 TEOS – ortosilicato tetraetile, composto chimico